Kamenskoje () ist ein russischer Ortsname:

 Kamenskoje (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Kamenskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Saalau, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Kamenskoje (Kamtschatka), Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Region Kamtschatka
 Kamenskoje (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Kamenskoje (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Kamenskoje (Tula), Dorf in der Oblast Tula

 Kamenskoje: bis 1936 Name von Kamjanske in der Ukraine

Siehe auch:
 Kamenski
 Kamjanske (Begriffsklärung)